François Sidos (1889-1946), militaire français, membre de la Milice de Vichy ;
 Pierre Sidos (1927-2020), militant d'extrême droite français. 

Homonymie